Суперкубок Італії з футболу 2010 — 23-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 серпня 2010 року між чемпіоном та володарем кубку Італії «Інтернаціонале» та фіналістом кубку Італії «Ромою».

Матч

Деталі

Посилання 
 Фінали суперкубка Італії з футболу 
 Матч на soccerway

2010
2010 у футболі
Матчі ФК «Рома»
Серпень 2010
2010 в італійському спорті